Стелс — жанр відеоігор;
 Стелс технологія — комплекс методів, направлених на зниження помітності бойової техніки для радарів, гідролокаторів та інших засобів виявлення;
 «Стелс» — американський науково-фантастичний бойовик 2005 р.